La Coupe de Slovaquie de football est une compétition de football créée en 1993 sous l'égide de la Fédération de Slovaquie de football.

Histoire

Palmarès

1969-1993 
Une coupe de Slovaquie naît en 1969. Le vainqueur participe à la finale de la coupe de Tchécoslovaquie.

Après l'indépendance 
La Tchécoslovaquie est dissoute le  1993 et donne naissance à deux nouveaux pays : la République tchèque et la Slovaquie.

Compétition de football en Slovaquie
Slovaquie